Człowiek, który spadł na ziemię – powieść Waltera Tevisa
 Człowiek, który spadł na ziemię – film z 1976 w reżyserii Nicolasa Roega, ekranizacja powieści
 Człowiek, który spadł na ziemię – film telewizyjny z 1987 w reżyserii Bobby’ego Rotha, ekranizacja powieści
 Człowiek, który spadł na ziemię – serial telewizyjny z 2022, zrealizowany przez Jenny Lumet i Aleksa Kurtzmana